Bodaträsket kan syfta på:
Bodaträsket, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (8,26 ha)
Bodaträsket, Västerbotten, sjö i Skelefteå kommun,  (6,77 km²)

Se även
Bodträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn